Los pseudoungulados (Pseudungulata) son un clado de mamíferos placentarios pertenecientes al superorden Afrotheria. Este clado ha sido propuesto para clasificar al orden Tubulidentata como cercano a los penungulados basándose en caracteres morfológicos y pocos elementos genéticos. Sin embargo son muy pocos los estudios genéticos que apoyan esta filogenia.

Clasificación 
 Orden Tubulidentata
 Clado Paenungulata
 Orden Hyracoidea
 Subclado Tethytheria
 Orden Proboscidea
 Orden Sirenia
 Orden Embrithopoda †
 Orden Desmostylia †

Cladograma 

La filogenia propuesta por Hidenori Nishihara y colegas de 2005 es la siguiente:

Referencias 

Afrotheria